Гегьэ (, ) — уезд в округе Нгари, Тибетский автономный район, КНР.

Высота над уровнем моря — 4500 метров.

История 
Уезд был создан в 1960 году.

Административное деление 
Уезд делится на 1 посёлок и 4 волости:
 Посёлок Гегьэ (革吉镇)
 Волость Сюнба (雄巴乡)
 Волость Яре (亚热乡)
 Волость Яньху (盐湖乡)
 Волость Вэньбудансан (文布当桑乡)

Ссылки 
 

Уезды Тибетского автономного района